Infinite (Stratovarius), het achtste album van Stratovarius uitgebracht in 2000
 Infinite (Eminem), het eerste album van de rapper Eminem
 Infinite Crisis, een zevendelige comicserie, geschreven door Geoff Johns
 Infinite (Deep Purple), een album van Deep Purple uit 2017
 Infinite (band) Koreaanse boyband 
 Infinite (2017), een korte film uit 2017
 Infinite (2021), een film uit 2021